Speen ist Ortsname von
 Speen (Berkshire)
Speen (Buckinghamshire)
Siehe auch:
Spin